Девід Аксельрод (політичний консультант) (1955) — американський політичний консультант і аналітик
 Девід Аксельрод (співак) (1983) — український співак і композитор